Астрофизическая обсерватория:

 Астрофизическая обсерватория Азиаго 
 Астрофизическая обсерватория КубГУ 
 Астрофизическая обсерватория Шиботн